Удербаев:
 Удербаев, Ергара — Герои Социалистического Труда, Старший чабан совхоза «Таласский» Таласского района Джамбулской области
 Удербаев, Мурат Прмагамбетович — аким города Кызылорда (май 2004 — 23 мая 2005)